Weekers is de achternaam van:
 Frans Weekers, een Nederlands VVD-politicus en voormalig staatssecretaris van Financiën
 Peter Weekers, een bandlid van de Nederlandse muziekgroep Flairck
 Kelly Weekers, de winnares van Miss Universe Nederland in 2011